Bleichsucht steht für:

 Eisenmangelanämie
 Anämie
 Chlorose